Лоран-Гийом де Конинк (; 3 мая 1809, Лёвен — 16 мая 1887, Льеж) — бельгийский палеонтолог и химик.

Биография 
Учился медицине в местном Католическом университете, а в 1831 году стал ассистентом в химической школе. Проводил химические исследования в Париже и Берлине, занимался преподавательской деятельностью в Гентском и Льежском университетах. В 1856 году он был назначен профессором химии в Льежском университете и сохранил эту должность до конца своей жизни.

С 1835 г. на досуге он начал изучать окаменелости карбона вблизи Льежа, и в конечном счете стал применять эти исследования палеонтологии палеозоя в изучении горных пород и особенно в своем описании моллюсков, брахиоподов, ракообразных в известняках Бельгии. В знак признания этой работы ему в 1875 году была присуждена Медаль Волластона Геологического общества Лондона, а в 1876 он был назначен профессором палеонтологии в Льеже.

Награждён медалью Кларка Королевского общества Нового Южного Уэльса в 1886 году.

Публикации 
 «Eléments de chimie inorganique» (1839)
 «Description des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain Carbonifère de Belgique» (1842—1844, supp. 1851)
 «Recherches sur les animaux fossiles» (1847, 1873)

Примечания 

 См. «Notice sur LG de Koninck», by E Dupont; «Annuaire de l’Aced. roy. de Belgique» (1891), with portrait and bibliography.

Палеонтологи Бельгии
Химики Бельгии
Родившиеся в Лёвене
Выпускники Левенского университета
Преподаватели Льежского университета
Преподаватели Гентского университета
Награждённые медалью Волластона